Miami Open 2016, właśc. Miami Open presented by Itaú 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 23 marca–3 kwietnia 2016 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 037 595 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Stanach Zjednoczonych